Williams FW12/C je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezonah  in v , ko so z njim dirkali Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese in Thierry Boutsen. Skupno so z njim zbrali šestinpetdeset nastopov na prvenstvenih dirkah Formule 1, na katerih so dosegli eno zmago in še osem uvrstitev na stopničke. 

V  se je dirkalnik izkazal za zelo nezanesljivega, saj so dirkači na šestnajstih dirkah kar dvajsetkrat odstopili. Edini uvrstitvi na stopničke je dosegel Mansell z drugima mestoma na dirkah za  in . Kot boljša pa se je izkazala izboljšana različica dirkalnika FW12C za , s katero je Boutsen zmagal na dirki za , ob tem pa sta skupaj s Patresejem dosegla še šest uvrstitev na stopničke in drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu s sedeminsedemdesetimi točkami. Nekaj dirk pred koncem sezone ga je zamenjal nov dirkalnik Williams FW13.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Viri in opombe
 www.racing-database.com 

FW12